Теју има више значења:

 Теју (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Теју (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Теју (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Теју (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Теју (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Теју (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији